Квятко́вский, Квитко́вский () — польская фамилия. Женская форма . Известные носители:

 
 
 Квятковский, Аркадий Николаевич (1927—2001) — советский и казахстанский учёный, доктор технических наук.
 Квятковский, Бронислав (1950—2010) — польский генерал, начальник Оперативного командования Вооружённых сил.
 Квятковский, Василий Александрович (1901—1974) — советский военный деятель, генерал-майор инженерных войск.
 Квятковский, Владимир Станиславович (1892—1982) — советский учёный-машиностроитель, доктор технических наук, профессор; один из создателей советского гидротурбостроения, дважды лауреат Государственной премии СССР.
 Квятковски, Джоэль (род. 1977) — канадский хоккеист.
 Квятковский, Доминик Фелицианович — Георгиевский кавалер; майор; № 6602; 5 декабря 1841.
 Квятковский, Евгений Викентьевич (1918—2005) — советский и российский учёный-педагог, академик АПН СССР (1989), академик РАО (1993).
 Квятковский, Збигнев (род. 1985) — польский гандболист.
 Квятковский, Каетан (1770—1852) — польский историк.
 Квятковский, Людвиг Лукич (1894—1977) — русский, советский художник-иллюстратор.
 Квятковский, Мартин (? — 1585) — польский историк и географ.
 Квятковский, Михаил Фёдорович (1882—1950) — эсер, член Всероссийского учредительного собрания, лесничий, позднее ученый лесовод. 
 Квятковский, Михал (род. 1990) — польский профессиональный шоссейный велогонщик, c 2016 года выступающий за команду Team Sky.
 Квятковский, Николай Ильич (1849—?) — русский генерал-майор, Георгиевский кавалер.
 
 Квятковский, Теофиль (1809—1891) — польский художник, участник восстания 1830—1831 гг.
 Квятковский, Фома Иосифович — Георгиевский кавалер; капитан; № 6145; 3 декабря 1839.
 Квятковски, Хайнц (1926—2008) — немецкий футболист, вратарь.

Квитковский 
  (1909—1979) — 4-й глава Организации украинских националистов.